Piemonte — região do norte da Itália
Pedemonte — comuna da região do Vêneto, Itália

Comunas italianas da província de Cuneo
Caramagna Piemonte
Limone Piemonte
Bagnolo Piemonte

Comunas italianas da província de Turim
Castagnole Piemonte
Torrazza Piemonte
Villafranca Piemonte
Virle Piemonte

Desambiguações de topônimos